Питтс — фамилия. Известные носители:
  (1909—1941) — американский грабитель, бейсболист и игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Филадельфия Иглз».
  (род. 1964) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (1992, 1998).
 Питтс, Андре (род. 1973) — американский баскетболист, обладатель Кубка чемпионов Азиатской баскетбольной конфедерации в составе клуба «Аль-Вахда» (2003).
  (род. 1960) — американский журналист, ведущий передачи Nightline телеканала ABC News (с 2014).
  — канадский и американский химик, член Национальной академии наук США (с 2006), обладатель Медали Гарвана — Олина Американского химического общества (2017).
  — белизский политик, председатель Палаты представителей (1993—1998).
  (род. 1946) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Окленд Атлетикс».
  (род. 1989) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Халл» (2013).
 Питтс, Джейк (род. 1985) — американский гитарист, участник рок-групп Black Veil Brides.
 Питтс, Джейкоб (род. 1980) — американский актёр.
  (1877—1955) — британский солдат, участник Англо-бурской войны (1899—1902), кавалер Креста Виктории.
  — американский звукомонтажёр, лауреат премии «Эмми» за звук в часовом комедийном или драматическом телесериале (2014, 2016).
  (род. 1939) — американский политик, член Палаты представителей (1997—2017).
  (род. 1958) — американский политик, мэр Кларксвилла (штат Теннесси; с 2020).
  (ок. 1663 — ок. 1735) — англичанин, попавший в рабство в Алжире; писатель.
  (1560—1616) — английский католический священник и теолог.
  (1924—1977) — американский военный лётчик, командующий Школой подготовки офицеров ВВС (1971—1972), директор Международного штаба Межамериканского совета обороны (с 1974).
  (род. 1945) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс».
  (род. 1976) — британский композитор.
  (род. 1989) — американский баскетболист, полуфиналист Кубка Венгрии в составе клуба «Ясберень» (2019).
 Питтс, Кайл (род. 2000) — игрок в американский футбол.
  (1915—2005) — американский авиаконструктор, создатель аэробатических самолётов Pitts Special, обладатель Золотой авиационной медали ФАИ (1975).
 Питтс, Крейг — австралийский спортивный стрелок, серберяный медалист Австралийского чемпионата по стрельбе из ружья Международной конфедерации практической стрельбы (2010).
  (род. 1992) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Майями Долфинс», «Джэксонвилл Джагуарс» и «Баффало Биллс».
  (род. 1957) — американский журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии за комментарий (2004).
  (род. 1992) — американская легкоатлетка, бронзовая медалистка в тройном прыжке Чемпионата США на открытом воздухе (2014) и в закрытых помещениях (2019), Чемпионата Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (2015).
  (род. 1960) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Хьюстон Тексанс» и «Сиэтл Сихокс».
  — американский юрист и политик, мэр Фейетвилла (штат Северная Каролина; 2001—2005).
  (1933—2015) — американский боксёр, победитель турнира «Золотые перчатки» в полутяжёлом весе (1954) и Панамериканских игр в среднем весе (1955).
  (род. 1985) — американский военнослужащий, участник войны в Афганистане, обладатель Медали Почёта.
  (1937—1967) — американский военнослужащий, участник войны во Вьетнаме; первый офицер-афроамериканец, удостоенный Медали Почёта.
  (род. 1967) — иранский кинорежиссёр.
 Питтс, Роберт (1919—2011) — американский баскетболист, олимпийский чемпион (1948).
  (род. 1962) — игрок в американский футбол и спортивный комментатор, игрок Национальной футбольной лиги в составе клубов «Атланта Фэлконс», «Филадельфия Иглз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  — американский мультипликатор, лауреат Дневной премии «Эмми» в специальной анимационной категории (2000, 2005) и премии «Энни» за мультфильм для видео (2002).
 Питтс, Сейзу (1894—1963) — американская актриса.
  (род. 1962) — британский актёр, лауреат премии BBC за отдельную аудиопостановку (2013).
  (1932—2010) — американская джазовая пианистка.
  (1790—1840) — британский художник, серебряных дел мастер и скульптор, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
 Питтс, Уолтер (1923—1969) — американский нейролингвист, логик и математик.
  (1898—1988) — американский пятиборец, участник летних Олимпийских игр (1924).
  (род. 1943) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Канзас-Сити Чифс» (1970).
  (род. 1974) — американский конный тренер.
  (1905—1990) — новозеландский политик, член Законодательного совета (1950).
  (1934—2017) — игрок в американский футбол, чемпион Американской футбольной лиги в составе клуба «Хьюстон Ойлерз» (1960).
  (род. 1979) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Хьюстон Тексанс» и «Сиэтл Сихокс».
 Питтс, Эдвин (род. 1953) — американский изменник.
  (1839—1898) — американский политик, председатель Ассамблеи штата Нью-Йорк (1867).
  (1938—1998) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги (1961—1962, 1965—1967) и победитель Супербоула (1967—1968) в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс», отец Рона Питтса.
  — британский информатик, профессор Кембриджского университета, избранный член Ассоциации вычислительной техники (с 2012).
  (род. 1969) — британский композитор и дирижёр, лауреат (в качестве продюсера) премии Prix Italia за лучшее произведение (2004).
  (1935—1970) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Виннипег Блу Бомберс» (1958, 1961, 1962).

См. также